Рикардо Руиз има више значења:

 Рикардо Руиз (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рикардо Руиз (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику